Paul Plishka – basso statunitense
 Volodymyr Plishka – calciatore ucraino